Слово фон в українській мові може стосуватися:

 фон (від  — букв. «із») — приставка до німецького прізвища (фамільний предикат), що вказує на шляхетське походження носія прізвища. Наприклад, Отто фон Бісмарк й ін..
 Фон (одиниця гучності) ( звук) — логарифмічна одиниця для оцінки рівня гучності звуку.
 Фон (, від  «основа») — основний колір, інколи також синонім до слова тло.
 Тло — другий план картини, малюнка і т. ін., який підкреслює, вирізняє основні елементи зображення. || Те, що міститься звичайно далі, на чому вимальовується, вирізняється хто-, що-небудь. || Взагалі будь-що, на чому що-небудь вирізняється.
 Фон (радіаційний) — рівень радіації.

В етнографії 

 Фон (народ) — дагомейці, фонґбе, західно-африканський народ, основне населення держави Бенін.
 Фон — традиційна назва титулу правителя (короля) в Камеруні.

Топоніми

Фон Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Фон Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія

Фон — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Фон — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Фон — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Посилання